Stati Uniti d'America
 Whittemore – città della Contea di Kossuth, Iowa
 Whittemore – città della Contea di Iosco, Michigan